Skriabin, ros. Скрябин, ukr. Скрябін – nazwisko wschodniosłowańskie
 Aleksandr Skriabin – rosyjski pianista i kompozytor
 Konstantin Skriabin – rosyjski parazytolog
 Michaił Skriabin – aktor rosyjski
 Wiaczesław Mołotow – polityk radziecki
 (6549) Skryabin – planetoida
 Skriabin – ukraiński zespół rockowy